

Мічурінське — село, Байтерецький район, Західноказахстанська область
 Мічурінське — село, Костанайський район, Костанайська область

Мічурінське — село, Хабаровський район, Хабаровський край
 Мічурінське — селище, Хабарський район, Алтайський край

Мічурінське — село, Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Мічурінське — село, Харківська область, Валківський район
 Мічурінське родовище уранових руд — родовище, Кіровоградська область; див. Уранова промисловість України.